santa-isabelense – abitanti di Santa Isabel (Goiás)
santa-isabelense – abitanti di Santa Isabel do Ivaí
santa-isabelense – abitanti di Santa Isabel do Rio Negro